Alt Brieselang steht für:

 Alt Brieselang (Brieselang), Wohnplatz der Gemeinde Brieselang, Landkreis Havelland, Brandenburg
 Alt Brieselang (Falkensee), Wohnplatz der Stadt Falkensee, Landkreis Havelland, Brandenburg